Björn Melin (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Dalen, il débute dans l'Elitserien avec le HV 71 en 1999. Il est choisi au sixième tour, en cent-soixante-troisième position par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Il remporte l'Elitserien en 2004, 2008 et 2010 avec le HV 71. Melin inscrit le but de titre en 2004. Le , il joue le premier de ses trois matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks d'Anaheim et marque son premier but face aux Red Wings de Détroit.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| HV 71 Jr.|| Suède Jr.|| 8|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HV 71 Jr.|| Suède Jr.|| 30|| 12|| 7|| 19|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HV 71 Jr.|| Suède Jr.|| 24|| 19|| 16|| 35|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HV 71 || Elitserien|| 23|| 3|| 0|| 3|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| HV 71 Jr.|| Suède Jr.|| 10|| 6|| 5|| 11|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HV 71 || Elitserien || 43|| 2|| 1|| 3|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HV 71 || Elitserien|| 50|| 7|| 9|| 16|| 40|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2002-2003|| HV 71 || Elitserien|| 48|| 7|| 9|| 16|| 44|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| HV 71 || Elitserien|| 47|| 7|| 11|| 18|| 28|| 19|| 4|| 8|| 12|| 10
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 46|| 9|| 10|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HV 71 || Elitserien|| 49|| 17|| 19|| 36|| 48|| 10|| 4|| 1|| 5|| 16
|-
| 2006-2007|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Pirates de Portland|| LAH|| 59|| 8|| 14|| 22|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HV 71 || Elitserien|| 40|| 9|| 10|| 19|| 32|| 12|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| HV 71 || Elitserien|| 53|| 8|| 31|| 39|| 42|| 18|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
| 2009-2010|| HV 71 || Elitserien|| 55|| 14|| 22|| 36|| 32|| 11|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 14|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA || 19|| 10|| 5|| 15|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Lukko || SM-liiga || 42|| 9|| 15|| 24|| 6|| 3|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| AIK IF || Elitserien|| 49|| 7|| 12|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| AIK IF || SHL || 25|| 6|| 13|| 19|| 24|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2014-2015 || HV71 || SHL || 42 || 5 || 13 || 18 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || HV71 || SHL || 9 || 2 || 1 || 3 || 2 || -|| -|| -|| -||-

Au niveau international

| 1999 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 3|| 1|| 2|| 3|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 6|| +2|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 8|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| -3|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en juillet 1981
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Jönköping